Leo hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Leo (constelación);
 Panthera leo, nombre de la especie del felino llamado león africano;

Personas

 Leo (cantante), artista musical surcoreano miembro de la banda VIXX.
 Leo Rosenwasser, actor argentino.
 Leo Montero, conductor de TV argentino.

Personajes de ficción
 Leo Kliesen, de la saga de videojuegos Tekken;
 Aioria de Leo, caballero dorado del manga y anime Saint Seiya y protagonista de Saint Seiya Episodio G.

Además
 Leo (astrología), signo astrológico;
 Club Leo, organización internacional de voluntariado, que promueve el liderazgo a través del servicio;
 Leo (película), película de 2000.